

Persone
Einar Gundersen (1896-1962) – calciatore norvegese
Einar Gundersen (1915-1997) – calciatore norvegese
Finn Gundersen (1933-2014) – calciatore e hockeista su ghiaccio norvegese
Håkon Gundersen (1907-1986) – calciatore norvegese
Harald Gundersen (1905-1979) – calciatore norvegese
Jacob Gundersen (1875-1968) – lottatore norvegese naturalizzato statunitense
Olav Gundersen (1901-1956) – calciatore norvegese
Tore Andreas Gundersen (1986) – calciatore norvegese
Trude Gundersen (1977) – ex taekwondoka norvegese

Altro
Metodo Gundersen – metodo di calcolo di punteggio della combinata nordica